Z.C.B.J. Opera House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Z.C.B.J. Opera House (Clarkson, Nebraska), NRHP-ID 88000948
 Z.C.B.J. Opera House (Verdigre, Nebraska), NRHP-ID 88000946